mini|hochkant=1.2|
Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011 wurde am 30. August und 1. September 2011 im Daegu-Stadion der südkoreanischen Stadt Daegu ausgetragen.

Weltmeister wurde der US-Amerikaner Jesse Williams. Silber ging an den Russen Alexei Dmitrik. Bronze gewann Trevor Barry aus Bahamas.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es wurde ein Landesrekord aufgestellt:
2,31 m – Darvin Edwards (St. Lucia), Qualifikation (Gruppe A), 30. August

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
30. August 2011, 10:10 Uhr

33 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,31 m. Zehn Athleten erreichten diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld, das aus mindestens zwölf Wettbewerbern zu bestehen hatte, wurde mit den nächstplatzierten Sportlern aufgefüllt (hellgrün unterlegt). Drei Athleten, die 2,28 m ohne jeden Fehlversuch übersprungen hatten, lagen dabei gleichauf. So bestritten schließlich dreizehn Hochspringer am übernächsten Tag das Finalteile.

Gruppe A 

In Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Hochspringer:

Gruppe B 

In Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Hochspringer:

Finale 
1. September 2011, 19:10 Uhr

Video 
 Men's High Jump Final, youtube.com, abgerufen am 26. Dezember 2020

Weblinks 
 World Championships Daegu (englisch), abgerufen am 7. Dezember 2020
 Women High Jump Athletics XIII World Championship 2011 Daegu (KOR) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 26. Dezember 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men High Jump, Daegu 2011, S. 162f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 26. Dezember 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Daegu